

Miejsca

Miejscowości 
 Bielawa – miasto i gmina w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim
 Bielawa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka
 Bielawa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna
Bielawa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów
Bielawa (gromada) – dawna gromada
Bielawa Dolna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Pieńsk
Bielawa Górna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Pieńsk

Części miejscowości 

Bielawa – część wsi Wicko w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Wicko
Bielawa – część wsi Srebrowo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna
 Bielawa – część wsi Zelewo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Luzino
Nowa Bielawa – dzielnica miasta i gminy Bielawa w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim

Wzniesienia 

 Bielawa – wzgórze w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Świeszyno
 Bielawa – wzgórze w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Frombork

Cieki 
 Bielawa – rzeka, dopływ Motławy
Bielawa – struga, dopływ Grabowej
 Bielawa – struga, dopływ Stoły

Wyspy 
 Bielawa – wyspa na jeziorze Drawsko
 Bielawa – wyspa w Szczecinie

Jeziora 

 Bielawa – jezioro w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck
 Bielawa – jezioro w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Ośno Lubuskie
Bielawa – jezioro w woj. lubuskim, w gminie Gorzów Wielkopolski
Bielawa – staw w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Miliczu

Obszary chronione 

 Rezerwat przyrody Bielawa – polski rezerwat przyrody
 Bielawa i Bory Bażynowe – specjalny obszar ochrony siedlisk

Osoby

Osoby o nazwisku Bielawa 

 Mirosława Sagan-Bielawa – polska językoznawczyni, doktor habilitowany nauk humanistycznych
 – amerykańska kompozytorka i wokalistka
Wojciech Bielawa – polski publicysta, dziennikarz Tygodnika Bydgoskiego
Michel Bielawa – niemiecka reżyserka i aktorka
 Herbert Bielawa – amerykański kompozytor

Kluby sportowe 

Bielawianka Bielawa – polski klub siatkarski
Bielawianka Bielawa – polski klub piłkarski
Bielawa Owls – polski zespół futbolu amerykańskiego

Stacje kolejowe 

 Bielawa Zachodnia – stacja kolejowa w Bielawie
 Bielawa Centralna – stacja kolejowa w Bielawie
 Bielawa Wschodnia – stacja kolejowa w Bielawie
 Nowa Bielawa – stacja kolejowa w Bielawie
 Bielawa Zachodnia Dworzec Mały – dawna stacja kolejowa w Bielawie
 Bielawa Dolna – stacja kolejowa w Bielawie Dolnej

Inne 
 Bielawa – herb szlachecki
bielawa – podmokła, błotniska łąka, torfowisko, mokradło
Dekanat Bielawa – dekanat w rzymskokatolickiej diecezji świdnickiej

Zobacz też 
Bielawica – potok w Polsce, w Górach Sowich
Jezioro Bielawskie – jezioro w Bielawie
 – wieś na Łotwie
Bielawy (ujednoznacznienie)
Bielawka (ujednoznacznienie)
Bielawki (ujednoznacznienie)